Németország
Neuhausen, település Baden-Württemberg tartomány Enz járásában
Neuhausen auf den Fildern, település Baden-Württemberg tartomány Esslingen járásában
Neuhausen/Spree, település Brandenburg tartományban
Neuhausen/Erzgeb. település Szászország tartományban

Neuhausen, Engen városrésze Baden-Württemberg tartomány Konstanz járásában
Neuhausen, München egyik metróállomása
Neuhausen, Stuttgart Plieningen kerületének része